Hamann se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Helmut Heinrich Franz Hamann
 Otto Hamann